Немага (округ, Канзас)
Немага (округ, Небраска)